Název Gemer, maďarsky: Gömör, může znamenat: 

 Gemer (region) – současný turistický region na Slovensku 
 Gemer (župa) – Gemersko-malohontská župa, historická župa v Uhersku 
 Gemer (obec) – obec v okrese Revúca 
 Gemer (hrad) – Gemerský hrad, zřícenina hradu v Gemerské kotlině
 Gemer (pivovar) – pivovar v Rimavské Sobotě (dnes již uzavřený)
 Gemer (pivo) – pivo z pivovaru Gemer v Rimavské Sobotě

Obce se slovem Gemer v názvu: 

 Gemer
 Gemerček
 Gemerská Hôrka
 Gemerská Panica
 Gemerská Poloma
 Gemerská Ves
 Gemerské Dechtáre
 Gemerské Michalovce
 Gemerské Teplice
 Gemerský Jablonec
 Gemerský Milhosť
 Gemerský Sad

Příjmení

 Antonín Gemer (1933–?) – český fotbalový brankář a trenér